La liste des villes et villages fleuris de l’Eure dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de l’Eure, en Normandie.

En 2022, 103 communes du département figurent au palmarès du concours, soit une commune de plus par rapport aux résultats de 2021. De plus, l’Eure est récompensé du label Département Fleuri.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 103 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 3 communes. 
 3 fleurs : 19 communes.
 2 fleurs : 37 communes.
 1 fleur : 44 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de l’Eure labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Lyons-la-Forêt (2017)

Prix nationaux 

 Prix de la mise en valeur du patrimoine : Lyons-la-Forêt (2020).
 Prix station verte : Lyons-la-Forêt (2011).

Département fleuri 

Le département de l’Eure est récompensé du label Département Fleuri pour la troisième fois (2011, 2016 et 2021).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Eure
Liste en rapport avec l'Eure